«VEB Kranbau Eberswalde» — предприятие, производившее в ГДР подъёмное оборудование для портов и прочую продукцию. Основано в 1902 году. В процессе объединения Германии (c 03.10.90), «Опекунский Совет ФРГ по собственности бывшей ГДР» передал предприятие в частные руки. В настоящее время наследницей народного предприятия является компания KIROW ARDELT GmbH, входящая в группу Kranunion.

История

1902—1945 
Датой рождения предприятия является 19 апреля 1902 года, когда впервые была открыта семейная фабрика Робертом Ардельтом.

1945—1990 
По результатам Второй Мировой войны в 1945 году четырёхсторонней комиссией все заводы, находящиеся в Советской Зоне Оккупации, переданы СССР и находятся под его управлением в период с 1945 до 1948 гг. 

С 20 марта 1948 года завод Kranbau Eberswalde начинает выпуск своей продукции — портальных и плавучих кранов. До 1990 года входит в состав VVB TAKRAF.

Продукция 
 Производство портальных кранов на рельсовом ходу и плавучих кранов под марками Альбатрос, Сокол, Кондор, Тукан и др.
 Оборудование для портов
 Производство локомотивов (1936—1939)

Ссылки 
 

Промышленность ГДР
Производители кранов
Эберсвальде